Het WTA-tennistoernooi van Antwerpen (officieel TennisCup Vlaanderen) van 2001 vond plaats van zondag 13 tot en met zaterdag 19 mei 2001 in de Belgische stad Antwerpen. Er werd gespeeld op gravel­banen. Het toernooi wordt ook wel gezien als de achtste editie van het Belgian Open.

Enkelspel 
Titelhoudster Amanda Coetzer was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Thaise Tamarine Tanasugarn strandde al in de eerste ronde.

Het vijfde reekshoofd, Barbara Rittner uit Duitsland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Tsjechi­sche kwalificante Klára Koukalová in twee sets. Rittner wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Antwerpen op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds negen jaar. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Twee Belgische speelsters hadden via een wildcard toegang tot het toernooi gekregen. Laurence Courtois bereikte de kwartfinale, waarin zij verloor van Klára Koukalová. Els Callens kwam niet verder dan de tweede ronde.

De Nederlandse Kristie Boogert en haar landgenote Miriam Oremans hadden eveneens de tweede ronde als eindstation.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Sabine Appelmans en Kim Clijsters hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Els Callens en Virginia Ruano Pascual won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Nederlandse koppel Kristie Boogert en Miriam Oremans in drie sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Belgische Callens had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Spaanse Ruano Pascual zes.

Behalve Callens speelden nog drie Belgische vrouwen mee:
 Laurence Courtois speelde samen met de Oekraïense Olena Tatarkova, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde;
 Elke Clijsters en Caroline Maes waren door middel van een wildcard voor het toernooi uitgenodigd – zij bleven steken in de eerste ronde.

Naast finalistes Boogert en Oremans waren er geen andere Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Antwerpen
Antwerpen 2001